Sistrom ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Sistrom (1912–1966), US-amerikanischer Filmproduzent
 William Sistrom (1884–1972), britischer Filmproduzent